Osteomorpha är ett släkte av svampar. Osteomorpha ingår i familjen Hydnaceae, ordningen Cantharellales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar,  och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Osteomorpha